El Grauet o Grauet de Valielles, collada a cavall dels termes municipals de Guixers (el Solsonès) i de Montmajor (el Berguedà)
 El Grauet (Fonollosa), masia a Fonollosa (el Bages) 
 El Grauet dels Llengots, grau a la part central de la Serra dels Bastets, a la Vall de Lord (el Solsonès) 
 Barraca del Grauet I, barraca de pedra en sec al Pla de Santa Maria (l'Alt Camp) 
 Santa Maria del Grauet, església al municipi d'Aguilar de Segarra (el Bages)